fou un compositor anglès.

Els seus pares el van motivar des de petit perquè estudiés música, encara que cap dels dos era músic professional. No obstant això, la seva mare cantava en el cor de l'església i el seu pare sabia una mica de piano. Rubbra va prendre lliçons de piano amb una mestra local. El 1912, la família es va mudar a Kingsthorpe (Northampton) i, quatre anys més tard es van mudar a una casa a on el seu pare va iniciar el seu propi negoci de reparació i venda de rellotges. Rubbra va començar a compondre mentre encara estava a l'escola. Un dels seus mestres, el Sr. Grant, li va demanar que compongués un himne per a l'escola. Rubbra coneixia bastant d'himnes, ja que havia assistit a una església congrecionalista i havia tocat el piano a l'escola dominical. Als 14 anys, va abandonar l'escola i va començar a treballar a l'oficina de Crockett and Jones, una de les fàbriques de sabates de la ciutat. Poc després, el seu oncle, qui també era propietari d'una fàbrica de sabates, el va convidar a treballar amb ell, amb l'esperança que heretés la fàbrica quan ell morís, ja que no tenia fills. No obstant això, Rubbra, influenciat per la seva mare, va declinar l'oferta. En canvi, va prendre un va treballar com a oficinista en una estació de tren. Durant el seu últim any a l'escola, havia après taquigrafia, el que el va ajudar a obtenir el treball. Malgrat el seu treball, Rubbra va continuar estudiant harmonia, contrapunt, piano i orgue.

Primeres composicions 
Entre les seves primeres composicions de música de cambra estaven una sonata per a piano i violí i una peça per a quartet de corda. Rubbra solia reunir-se amb el jove compositor William Alwyn, qui també era de Northampton, per comparar notas. Rubbra va ser influenciat fortament per un sermó de Kuanglin Pao, un missioner cristià xinès. Això el va portar a escriure Chinese Impressions, una sèrie de peces per a piano, les quals va dedicar al predicador. Aquest va ser l'inici del seu interès per la cultura oriental. Als 17 anys, Rubbra va realitzar un concert de música de Cyril Meir Scott al Carnegie Hall a Northampton. El ministre de la seva església va assistir al concert i va enviar una còpia del programa Scott. Scott es va mostrar impressionat i va prendre a Rubbra com a alumne. Gràcies al seu treball a l'estació de tren, podia viatjar de forma barata a la casa de Scott. Després d'un any estudiant, va guanyar una beca per a la Universitat de Reading. Allí va ser alumne de Gustav Holst.

Holst també ensenyava al "Royal College of Music" i li va suggerir a Rubbra que apliqués per a una beca en aquesta institució. Rubbra va obtenir la beca i va ingressar al College. Abans del seu últim període allí, va ser convidat a tocar piano amb l'"Arts League of Service Travelling Theatre" durant una gira de sis mesos a Yorkshire, ja que el pianista original s'havia emmalaltit. Rubbra va acceptar l'oferta encara que això va significar no poder completar el seu últim període en el College. Aquesta experiència li va permetre conèixer més sobre la música per a teatre. Durant els anys 1920, Rubbra també va tocar piano per als ballarins del "Diaghilev Ballet". El 1933, va contreure matrimoni amb Antoinette Chaplin, una violinista francesa. La parella va realitzar una gira per Itàlia i també van realitzar diversos recitals a París i en estacions de ràdio. Van tenir dos fills, Francis i Benedict, fins que es van separar a finals dels anys 1950. Posteriorment, Rubbra es va casar amb Colette Yardley, amb qui va tenir un fill, Adrian.

Durant la Segona Guerra Mundial, el 1941, Rubbra va ser reclutat per l'exèrcit. Després de 18 mesos, va ser assignat a una oficina de l'exèrcit. Mentre va ocupar aquesta posició, va organitzar una petita orquestra. L'oficina li va demanar que organitzés un trio de piano, el qual va ser nomenat "Army Classical Music Group". Al costat de William Pleeth (violoncel) i Joshua Glazier (violí), Rubbra va viatjar al voltant d'Anglaterra i Escòcia, i posteriorment va visitar Alemania. Després de la guerra, Rubbra es va convertir al Catolicisme. Durant aquest període, la Universitat d'Oxford estava formant una facultat de música i van convidar a Rubbra a ser professor allà. Rubbra va acceptar el lloc, però va seguir treballant amb l'"Army Classical Music Group", però després de diversos anys va deixar de fer-ho a causa de la falta de temps. El 1968, es va retirar d'Oxford, però va seguir component. També va ensenyar a la "Guildhall School of Music and Drama". Rubbra va morir el 1986 a Gerrards Cross (Buckinghamshire).

Referències 

 Grover, Ralph Scott (1993). The Music of Edmund Rubbra (en anglès). Aldershot: Scolar Press. ISBN 0-859-67910-1.
 Biografia d'Edmund Rubbra en la Biblioteca Británica (en anglès)

Compositors anglesos del segle XX
Pianistes anglesos
Alumnes del Royal College of Music
Alumnes de la Universitat de Reading
Persones de Northampton
Morts a Anglaterra
Professors de la Guildhall School of Music and Drama